

Chimica 
 Cs – simbolo chimico del cesio

Codici 
 CS – nell'aviazione, codice vettore IATA di Continental Micronesia
 CS – codice FIPS 10-4 della Costa Rica
 cs – codice ISO 639 alpha-2 della lingua ceca
 CS – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Serbia e Montenegro (deriva da Crna gora i Srbija), precedentemente era il codice della Cecoslovacchia
 CS – codice ISO 3166-2:CV della Contea di São Miguel (Capo Verde)
 CS – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Castellón (Spagna)
 CS – codice ISO 3166-2:HU di Csongrád (Ungheria)
 CS – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Cosenza (Italia)
 CS – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Caraș-Severin (Romania)

Informatica 
 Circuito stampato – nell'elettronica, supporto inciso utilizzato per interconnettere vari componenti elettronici
 Code segment – in informatica, porzione di un file oggetto contenente istruzioni eseguibili
 Computer Science – informatica in inglese
 CouchSurfing – sito web dedicato allo scambio di ospitalità
 Creative Suite – raccolta di software per la realizzazione di contenuti grafici, audio e video prodotta da Adobe
 .cs – dominio di primo livello della Serbia e Montenegro, ora non più in uso
 .cs – estensione dei file del linguaggio di programmazione C#

Religione 
 C.S. – sigla dei Missionari di San Carlo, anche detti Scalabriniani
 C.S. – sigla delle Suore della Carità Sociale

Sport 
 CS (caught stealing) – nel baseball, base rubata
 CS – abbreviazione italiana di centro sportivo o francese di club sportif nelle denominazioni di società sportive

Altro 
 Canal Savoir – televisione pubblica del Québec (Canada)
 Centro sociale – strutture eroganti servizi socialmente utili, ricreativi o culturali
 Certification specifications – in aeronautica, letteralmente "specifiche di certificazione"
 Codice della strada – nel diritto, complesso di norme volte a regolare la circolazione sulla strada
 Consiglio degli Stati (Camera dei Cantoni) – camera alta del Parlamento svizzero
 Counter-Strike– videogioco sparatutto del 1999
 Cristiano Sociali – movimento politico italiano attivo tra il 1993 e il 1998
 Comunicato stampa – nel giornalismo e nell'editoria, testo redatto da un ufficio stampa per informare ufficialmente su un fatto
 c.s. – abbreviazione di "come sopra" utilizzata nella corrispondenza
 cs – in metrologia, simbolo di centisecondo
 Gas CS – tipo di gas lacrimogeno
 CS (Call Sign) – abbreviazione del Codice Morse per "nominativo"
 CS – nella storia italiana, abbreviazione di Centro Controspionaggio

Altri progetti